Il singolare del torneo di tennis Perth Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wayne Arthurs che ha battuto in finale Todd Larkham 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Sandon Stolle (secondo turno)
 Allen Belobrajdic (secondo turno)
 Peter Tramacchi (secondo turno)
 Grant Doyle (quarti di finale)

 Todd Larkham (finale)
 Jurek Stasiak (primo turno)
 Ben Ellwood (quarti di finale)
 Gouichi Motomura (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1997